Por Beresford pode estar à procura de:
 William Carr Beresford, um militar britânico que auxiliou Portugal nas lutas Napoleónicas, sendo posteriormente presidente da Junta Governativa;
Beresford (Inglaterra) - uma cidade na Inglaterra.
 Beresford (Dakota do Sul)

Desambiguação